Friedrich August II. von Sachsen ist der Name folgender Personen:

 Friedrich August II. (1696–1763), Kurfürst von Sachsen, König von Polen und Großherzog von Litauen, siehe August III.
 Friedrich August II. (Sachsen) (1797–1854), König von Sachsen